Bata Živojinović – attore e politico serbo
 Fahreta Jahić Živojinović – cantante bosniaca con cittadinanza serba
 Slobodan Živojinović – ex tennista jugoslavo
 Viktor Živojinović – calciatore serbo, attaccante